Пётр Яковлевич Левицкий-Леонтьев (1793—1871) — генерал-лейтенант русской императорской армии; презус военного полевого суда в Варшаве.

В 1804 году был определён из частного военного заведения канцеляристом в Сквирский земский суд. В 1812 году началась его военная служба: 1 ноября он поступил прапорщиком в Новгородское ополчение. С 1831 года — штаб-офицер, адъютант Главного штаба действующей армии. В 1833 году произведён в полковники. Участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.

В 1835 году он был назначен комендантом Люблина. В 1838 году получил орден Св. Георгия 4-го класса за 25 лет выслуги.

В 1840 году стал членом полевого аудиториата действующей армии.

С 4 июня 1846 года — генерал-майор.

В 1855 году был дежурным генералом Западной армии; с 1856 года состоял при Главном штабе 1-й армии, а в следующем году был назначен в ней военным генерал-полицмейстером. Произведён в генерал-лейтенанты 8 сентября 1859 года.

В 1866 году он был назначен презусом (председателем) полевого военного суда Варшавско-Александровской цитадели. В 1869 году получил майорат в Царстве Польском.

Умер  года.

Примечания

Источники 
 Ежегодник русской армии на 1872 год. — С. 70.
 
 
 
 Декабристы-литераторы / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. — М.: Изд-во АН СССР, 1954. — [Ч.] II. — Кн. 1. — С. 97—98. — (Лит. наследство; Т. 60).

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)